A 2000–2001-es magyar női kosárlabda-bajnokság a hatvannegyedik magyar női kosárlabda-bajnokság volt. Az A csoportban tizenegy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak. Az alapszakasz után az 1-8. helyezettek play-off rendszerben játszottak a bajnoki címért, a 9-11. helyezettek és a B csoport 1-4. helyezettjei pedig az egymás elleni eredményeiket megtartva a másik csoportból jövőkkel újabb két kört játszottak az A csoportban maradásért.

Alapszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Rájátszás

1–8. helyért 
Negyeddöntő: MiZo-Pécsi VSK–Szolnoki MÁV-Coop 97–62, 105–61, 101–29 és GYSEV-Ringa Sopron–Kecskeméti KC 93–40, 96–56, 113–45 és Soproni Postás-Tabán Trafik–Atomerőmű-KSC Szekszárd 92–75, 70–71, 96–68, 73–60 és Diósgyőri KSK–BSE-ESMA 74–75, 69–87, 56–74

Elődöntő: MiZo-Pécsi VSK–BSE-ESMA 77–46, 65–52, 78–64 és GYSEV-Ringa Sopron–Soproni Postás-Tabán Trafik 76–66, 90–71, 79–67

Döntő: MiZo-Pécsi VSK–GYSEV-Ringa Sopron 67–44, 48–53, 73–53, 53–58, 71–63

3. helyért: Soproni Postás-Tabán Trafik–BSE-ESMA 74–64, 78–72

5–8. helyért: Diósgyőri KSK–Szolnoki MÁV-Coop 86–78, 75–85, 87–70 és Atomerőmű-KSC Szekszárd–Kecskeméti KC 74–65, 87–62

5. helyért: Diósgyőri KSK–Atomerőmű-KSC Szekszárd 91–77, 56–81, 91–79

7. helyért: Szolnoki MÁV-Coop–Kecskeméti KC 73–71, 77–57

9–15. helyért

Források 
Magyar sportévkönyv 2002

Női kosárlabda-bajnokság évei
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag